Klettgau – comune della Germania
Klettgau – regione della Svizzera